Kalev – variante estone del nome proprio di persona finlandese Kaleva
Kalev – variante ebraica del nome proprio di persona inglese Caleb
Kalev – azienda dolciaria estone
Kaleva – eroe della mitologia finlandese conosciuto come Kalev nella mitologia estone
Kaleva – aereo della compagnia finlandese Aero O/Y